Ishihara ist der Familienname folgender Personen:
 Daisuke Ishihara (* 1971), japanischer Fußballspieler
 Hirokazu Ishihara (* 1999), japanischer Fußballspieler
 Hirotaka Ishihara (* 1964), japanischer Politiker
 Ishihara Jun (1881–1947), japanischer Physiker
 Katsuya Ishihara (* 1978), japanischer Fußballspieler
 Ishihara Ken (1882–1976), japanischer Religionswissenschaftler
 Kenji Ishihara (* 1934), japanischer Bauingenieur
 Makoto Ishihara (1879–1938), japanischer Physiologe
 Naoki Ishihara (* 1984), japanischer Fußballspieler
 Nobuteru Ishihara (* 1957), japanischer Journalist und Politiker
 Ren Ishihara (* 2001), japanischer Fußballspieler
 Ishihara Shinobu (1879–1963), japanischer Militär- und Augenarzt, Namensgeber eines Sehtests, siehe Ishihara-Farbtafel
 Shintarō Ishihara (1932–2022), japanischer Schriftsteller und Politiker
 Ishihara Shōzō (1910–1993), japanischer Eisschnellläufer
 Tadaoki Ishihara (* 1940), japanischer Komponist und Professor
 Ishihara Takashi (1912–2003), japanischer Geschäftsmann
 Takayoshi Ishihara (* 1992), japanischer Fußballspieler
 Taku Ishihara (* 1988), japanischer Fußballspieler
 Tatsuya Ishihara (* 1966), japanischer Filmregisseur
 Toshimichi Ishihara (* um 1935), japanischer Badmintonspieler
 Ishihara Yoshirō (1915–1977), japanischer Dichter
 Yoshizumi Ishihara (* 1962), japanischer Schauspieler
 Yūjirō Ishihara (1934–1987), japanischer Schauspieler und Sänger

Siehe auch:
 Ishihara-Farbtafel